

Sigle 
 RKO Pictures (Radio Keith Orpheum Pictures) – una celebre casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense
 RKO – la mossa finale del wrestler statunitense Randy Orton (iniziali del suo nome completo: Randall Keith Orton)

Codici 
 RKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sipora Rokot (Indonesia)